Rik De Voest e Lu Yen-hsun erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2010, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Rameez Junaid e Frank Moser che hanno battuto in finale Vasek Pospisil e Adil Shamasdin 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Yves Allegro /  Martin Slanar (semifinali)
 Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (primo turno)

 Vasek Pospisil /  Adil Shamasdin (finale) 
 Rameez Junaid /  Frank Moser (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Samsung Securities Cup 2010